

Compétitions 
Grand Champion peut faire référence à un titre de compétition, éventuellement un titre qui s'acquière lorsque l'on remporte plusieurs compétitions d'une discipline.
 En volley-ball, les World Grand Champions Cup féminine et masculine.
 En catch, le Grand Slam Champion est un titre donné à un catcheur ayant remporté tous les titres majeurs de sa fédération durant sa carrière.
 Le Fuji Grand Champion Series est une série de courses de voitures.
 Le Grand Champions Brazil est une compétition de tennis.
 En exposition féline, un Grand Champion est un chat ayant gagné 4 championnats avec différents critères.

Autres 
  est une comédie familiale de 2002 avec Jacob Fisher, George Strait, Emma Roberts et Joey Lauren Adams, ainsi que Bruce Willis et Julia Roberts en guess stars.
 Grand Champion international de course est un album du groupe québécois Les Trois Accords, sorti en 2006.
 Grand Champion est une variété de poire.